Русняк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Русняк, Иштван (1889—1974) — венгерский терапевт, патофизиолог и биохимик.
 Русняк, Ласло (1933—1957) — венгерский рабочий-шахтёр, активный участник антикоммунистического Венгерского восстания 1956 года.